Зимовский — топоним, а также фамилия.

Персоналии 
 Зимовский, Александр Леонидович (род. 1961) — белорусский журналист и общественный деятель, депутат Совета Республики Национального Собрания Белоруссии.
 Зимовский, Зигмунт (1949—2016) — польский прелат, председатель Папского Совета по Пастырскому попечению о работниках здравоохранения (с 2009 года).
 Зимовский, Пётр Анатольевич (род. 1957) — заслуженный тренер СССР (подводный спорт)

Населённые пункты 
 Зимовский— хутор в Иловлинском районе Волгоградской области.
 Зимовский— хутор во Фроловском районе Волгоградской области.